Witstreepwigsnavel
 Witvlekwigsnavel